Ку́пер (, «бондар», Couper, Cowper) — прізвище англійського походження, іспанське прізвище () а також топонім.

Персоналії 
 Купер (прізвище)
 Купер (ім'я)

Топонім

Купер () — округ (графство) у штаті Міссурі, США.
 Купер — місто, штат Мен
 Купер — місто, штат Техас
 Купер Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Купер Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія

Інше 
 Купер () — гора (3094 м) в горах Колумбія у провінції Британська Колумбія, Канада.
 Купер-Крік () — пересихаюча річка (крік), що протікає територією австралійських штатів Квінсленд і Південна Австралія